Desa Papringan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Papringan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,48, long 110,65), 
 Desa Papringan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,50, long 109,25), 
 Desa Papringan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,76, long 110,79), 
 Desa Papringan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,00, long 113,31), 
 Desa Papringan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,37, long 111,94), 

Robotskapade Indonesienförgreningar